Louis-Hector de Callière (1648-1703), gouverneur de la Nouvelle-France
Jean-Roger Callière (1963-), expert de bando français.
La Pointe-à-Callière, lieu de fondation de Ville-Marie, qui deviendra Montréal.